Stenlund är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Bengt Stenlund, kemist

 Dan-Olof Stenlund, professor och kördirigent
 Erik Stenlund, isracing- och speedwayförare
 Göran Stenlund, sångare
 Jannike Stenlund, sångare och låtskrivare
 Josef Stenlund (1915–2001), kristen författare och predikant
 Kevin Stenlund (född 1996), ishockeyspelare
 Kå-Ge Stenlund, konstnär
 Patrik Stenlund, friidrottare
 Ulf Stenlund, tennisspelare

Svenska efternamn